Backer bezeichnet:
 Backer (Adels- und Patriziergeschlecht)

Backer ist der Familienname folgender Personen:
 Agathe Backer Grøndahl (1847–1907), norwegische Komponistin und Pianistin
 Augustin de Backer (1809–1873), belgischer Jesuit und Bibliograf
 Cornelis Andries Backer (1874–1963), niederländischer Botaniker
 Donald C. Backer (1943–2010), US-amerikanischer Astrophysiker 
 Fridtjof Backer-Grøndahl (1885–1959), norwegischer Pianist und Komponist
 Harold Backer (* 1962), kanadischer Ruderer
 Harriet Backer (1845–1932), norwegische Malerin
 Hilmar Johannes Backer (1882–1959), niederländischer Chemiker
 Jacob de Backer, flämischer Maler und Zeichner
 Jacob Adriaensz. Backer (1608–1651), niederländischer Maler
 Kristiane Backer (* 1965), deutsche Fernsehmoderatorin
 Marijn Backer (* 1956), niederländischer Feuilletonist und Schriftsteller
 Max Backer (* 1976), niederländischer Beachvolleyballspieler
 P. A. Backer (1940–1993), indischer Filmregisseur
 Peter de Backer (* 1967), belgischer Karambolagespieler und Unternehmer
 Sebastian Backer (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Steve Backer (1937–2014), US-amerikanischer Musikproduzent
 Terry Backer († 2015), US-amerikanischer Politiker
 Willem Cornelisz Backer (1595–1652), Amsterdamer Regent und Bürgermeister

Siehe auch:
 De Backer
 Bäcker (Begriffsklärung)
 Baker
 Bakker
 Packer